Primera plana (diaris), pàgina inicial d'un diari on hi ha la capçalera i els titulars.
 Primera Plana (revista), setmanari argentí fundat el 1962 i publicat fins al 1973.
 Primera plana (pel·lícula de 1931) (títol original: The Front Page), pel·lícula estatunidenca de 1931 dirigida per Lewis Milestone i protagonitzada per Adolphe Menjou i Pat O'Brien.

Vegeu també 
 The Front Page, pel·lícula de 1974 dirigida per Billy Wilder i protagonitzada per Jack Lemmon i Walter Matthau.